Триа́л () — общее название видов спорта, связанных с преодолением специально построенных или естественных препятствий на велосипеде (велотриал), мотоцикле (мототриал), легковом автомобиле повышенной проходимости (джип-триал) или грузовике (трак-триал). Основным критерием успешного прохождения трассы является не скорость, а точность и отсутствие штрафных очков, обычно начисляемых спортсменам за касание препятствий частями тела.

Виды спорта